Kumaragupta I (regeerde circa 415 - 455), keizer van het Guptarijk in Voor-Indië;
Kumaragupta II (regeerde rond 473 - 476), troonpretendent of (mogelijk) keizer over het Guptarijk;
Kumaragupta III (regeerde rond 535 - 540), keizer in de nadagen van het Guptarijk, zijn werkelijke macht reikte waarschijnlijk niet buiten Magadha (oostelijke Gangesvlakte);
Kumaragupta IV (regeerde rond 545 - 560), koning van Magadha uit de dynastie van de Latere Gupta's.